Ампюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 31 км на південь від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1060 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2574,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ампюї на сайті французького Національного інституту географії
 Ампюї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ампюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона